Riau (província) - Província da Indonésia
 Arquipélago de Riau - Conjunto de ilhas pertencente à Província de Ilhas Riau
 Ilhas Riau - Província indonésia composta pelo arquipélago homônimo e outros dois conjuntos de ilhas

Desambiguação